Erkan Zengin – calciatore e allenatore di calcio svedese
 İbrahim Zengin – lottatore turco
 Tolga Zengin – calciatore turco